
Molekulska formula -{C18H25NO}- se može odnositi na:

 Ciklazocin
 Metorfani
 Dekstrometorfan
 Levometorfan
 Racemetorfan
 Nepinalon